Миньск-Мазовецки () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Миньский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 12 780 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Цеглув
 Гмина Дембе-Вельке
 Гмина Якубув
 Гмина Колбель
 Миньск-Мазовецки
 Гмина Сенница
 Гмина Станиславув
 Гмина Вёнзовна

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства